Singles & E.P. Anthology '68 - '80 – płyta kompilacyjna zawierająca 35 utworów ze stron A i B singli, alternatywnych zapisów i wersji koncertowych zespołu Deep Purple, począwszy od pierwszego singla "Hush" wydanego w czerwcu 1968 r., po ostatni oficjalnie wydany w Wielkiej Brytanii, w marcu 1976 singiel "You Keep on Moving" oraz powtórnie wydany w październiku 1980 roku "Smoke on the Water".

Album wydany został na dwóch płytach CD wraz z ośmio-stronicowym kolorowym bookletem zawierającym przypisy Simona Robinsona z wytwórni Purple Records.

Lista utworów

CD 1

CD 2

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 thehighwaystar.com

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 2010